Принц Џихангир (тур. شهزاده جيهانغير‎; 9. децембра 1531. - 27. новембра 1553) био je Oсмански принц. Био је шесто и најмлађе дете султана Сулејмана Величанственог и његове супруге Хурем султаније .

Биографија 
Рођен је 9. децембра 1531. у палати Топкапи у Истанбулу. Од рођења је имао много здравствених проблема и развио се грбав, што га је држало ван конкуренције за престо. Међутим, био је предмет пажње родитеља и био је врло добро образован. Никада није учествовао у било којим кампањама или ратовима, и никада није владао санџаком (Османска провинција).

Смрт 
6. октобра 1553. године, по наређењу султана Сулејмана Величанственог, погубљен је принц Мустафа, Џихангир-ов полубрат. Отприлике месец дана касније, 27. новембра 1553. године. Џихангир је због туге за Мустафом у току ноћи преминуо у свом шатору у војном логору у Коњи. Сахрањен је поред свог брата Мехмеда у Принчевој Џамији .

Рођени 1531.
Умрли 1553.
Османско царство
Османски принчеви